Dobrohošť (Tsjechië), een gemeente in Tsjechië
 Dobrohošť (Slowakije), een gemeente in Slowakije